Дмитрий Шабанов:
 Шабанов, Дмитрий Алексеевич (род. 1964) — советский и российский яхтсмен, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы.
 Шабанов, Дмитрий Фёдорович (1837—1882) — подполковник русской армии, военный историк.